DME kan betyda:
 DME – ett drivmedel i gasform, främst ämnat för dieselmotorer, se Dimetyleter
 DME –  en utrustning för avståndsmätning från flygplan, se Distance Measuring Equipment
 DME – IATA-koden för en flygplats utanför Moskva, se Domodedovos internationella flygplats